Натуральне число 1642
 1642 рік до нашої ери
 1642 рік нашої ери